Hrvatska:
 Obrež Kalnički, naselje u općini Kalnik, Koprivničko-križevačka županija
 Obrež Vivodinski, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija
 Obrež Zelinski, gradsko naselje Svetog Ivana Zeline, Zagrebačka županija

Srbija
 Obrež (Pećinci, Srbija), selo u općini Pećinci, Srbija.